Barranquilla, Atlántico  puede referirse a:

Santas 
 Santa Marta de Betania (f. 84), virgen, hermana de Lázaro y María. Es venerada el 29 de julio.
 Santa Marta de Astorga (f. 251), virgen y mártir. Es venerada el 23 de febrero.
 Santa Marta de Roma (f. 270), mártir junto a los santos Mario, Audifax y Ábaco. Es venerada el 19 de enero.
 Santa Marta de Persia (f. 341), virgen y mártir. Es venerada el 19 de abril.
 Santa Marta de Siria (f. 551), madre de Simeón Estilita el Joven. Es venerada el 5 de julio.

Divisiones administrativas

América

En Colombia 
Santa Marta (Colombia), ciudad capital del departamento del Magdalena.
Sierra Nevada de Santa Marta: montaña ubicada al norte del país.
Departamento de Santa Marta: antigua división colombiana con capital en la ciudad del mismo nombre.

En Costa Rica 
Santa Marta (Costa Rica): poblado situado en la provincia de Puntarenas.

En Estados Unidos 
Santa Marta: antiguo nombre de Key Biscayne, en el estado de Florida.

En México 
Santa Marta (Baja California Sur), localidad del estado de Baja California Sur.
Santa Marta (Sonora), localidad del estado de Sonora.
Santa Marta (estación), una estación del Metro de la Ciudad de México.
Santa Marta (cerro), cerro del municipio de Huaniqueo de Morales (Michoacán) y patrona del pueblo.
Santa Martha Acatitla, pueblo de la Ciudad de México.

Europa

En España 
Santa Marta (Albacete), localidad del municipio de La Roda, provincia de Albacete.
Santa Marta (Badajoz), municipio de la provincia de Badajoz.
Santa Marta de Magasca, municipio de la provincia de Cáceres.
Cuesta Santa Marta, lugar de la parroquia de Babío, concello de Bergondo, provincia de La Coruña.
Santa Marta (Culleredo), lugar de la parroquia de Ledoño, concello de Culleredo, provincia de La Coruña.
Santa Marta (Begonte), lugar de la parroquia de Cerdeiras, concello de Begonte, provincia de Lugo.
Santa Marta (Cervantes), lugar de la parroquia de Cereixedo, concello de Cervantes, provincia de Lugo.
Santa Marta (Friol), lugar de la parroquia de Villalvite, concello de Friol, provincia de Lugo.
Santa Marta de Fixós, parroquia del concello de Lugo, provincia de Lugo.
Santa Marta (Paradela), lugar de la parroquia de Ribas de Miño, concello de Paradela, provincia de Lugo.
Santa Marta de Meilán, parroquia del concello de Riotorto, provincia de Lugo.
Santa Marta (Sarria), lugar de la parroquia de Ortoá, concello de Sarria, provincia de Lugo.
Santa Marta (Sober), lugar de la parroquia de Barantes, concello de Sober, provincia de Lugo.
Santa Marta (Taboada), lugar de la parroquia de Couto, concello de Taboada, provincia de Lugo.
Santa Marta (Baralla), lugar de la parroquia de Vilartelín, concello de Baralla, provincia de Lugo.
Santa Marta (Maceda), lugar de la parroquia de Tioira, concello de Maceda, provincia de Orense.
Santa Marta de Moreiras, parroquia del concello de Pereiro de Aguiar, provincia de Orense.
Santa Marta (Ramiranes), lugar de la parroquia de Mosteiro, concello de Ramiranes, provincia de Orense.
Santa Marta (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Noalla, concello de San Ciprián de Viñas, provincia de Orense.
Santa Marta (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de Córgomo, concello de Villamartín de Valdeorras, provincia de Orense.
Santa Marta Carbayín, parroquia del concejo de Siero, Asturias.
Santa Marta (Tineo), lugar de la parroquia de La Barca, concejo de Tineo, Asturias.
Santa Marta (Bayona), lugar de la parroquia de Baíña, concello de Bayona, provincia de Pontevedra.
Santa Marta (Cangas), lugar de la parroquia de Darbo, concello de Cangas, provincia de Pontevedra.
Santa Marta (Crecente), lugar de la parroquia de Albeos, concello de Crecente, provincia de Pontevedra.
Santa Marta (Mos), lugar de la parroquia de Mos, concello de Mos, provincia de Pontevedra.
Santa Marta (Vilaboa), lugar de la parroquia de Santa Comba de Bértola, concello de Vilaboa, provincia de Pontevedra.
Santa Marta de Tormes, municipio de la provincia de Salamanca.
Santa Marta del Cerro, municipio de la provincia de Segovia.
Santa Marta (Valencia), localidad del municipio de Gandía, provincia de Valencia.
Cubillas de Santa Marta, municipio de la provincia de Valladolid.
Santa Marta de Tera, localidad del municipio de Camarzana de Tera, provincia de Zamora.
Santas Martas, municipio de la provincia de León.
Santa Marta (Málaga), barrio de Málaga.

En Portugal 
 Santa Marta de Penaguião, municipio del distrito de Vila Real.
 Santa Marta do Pinhal, localidad del municipio del Seixal.
 Santa Marta (Penafiel), freguesia del municipio de Penafiel.
 Santa Marta do Bouro, freguesia del municipio de Amares.
 Santa Marta de Portuzelo, freguesia del municipio de Viana do Castelo
 Santa Marta da Montanha, antigua freguesia del municipio de Vila Pouca de Aguiar.

Edificios 
 Casa de Santa Marta: residencia ubicada en la Ciudad del Vaticano.
Real Iglesia de Santa Marta en Martos, provincia de Jaén.

Botánica 
 el nombre común del cactus Disocactus speciosus.
 el nombre común de la planta Helianthemum glomeratum.